Bárcena puede referirse a:

Accidentes geográficos 
 Hoces de Bárcena, cañón en Cantabria, España;

Arquitectura y edificios 
 Palacio de la Bárcena, en Ampuero, Cantabria, España;

Botánica 
 bárcena, nombre vulgar del género Colubrina;

Eminencias 
 Sierra de Bárcena Mayor, cadena montañosa en Cantabria, España;
 Bárcena, volcán en el Archipiélago de Revillagigedo, México;

Hidrografía 
 río Bárcena, cauce fluvial de Asturias, España;
 Embalse de Bárcena, embalse situado en el curso del río Sil, que anegó los pueblos de Bárcena del Río y de Posada del Río;
 Pantano de Bárcena, zona anegable en Castilla y León, España;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Bárcena, localidad de la Provincia de Jujuy;

España

en el Principado de Asturias 
 Bárcena del Monasterio, parroquia del concejo de Tineo;

en Cantabria 
 Bárcena, localidad del municipio de Camaleño;
 Bárcena, localidad del municipio de Santiurde de Toranzo;
 La Bárcena, localidad del municipio de Ampuero;
 La Bárcena, localidad del municipio de San Felices de Buelna;
 Las Bárcenas, localidad del municipio de Rionansa;
 Bárcena de Carriedo, localidad del municipio de Villacarriedo;
 Bárcena de Cicero, municipio;
 Bárcena de Cicero, localidad del municipio de Bárcena de Cicero;
 Bárcena de Cudón, localidad del municipio de Miengo;
 Bárcena de Ebro, localidad del municipio de Valderredible;
 Bárcena de Pie de Concha, municipio y localidad;
 Bárcena Mayor, localidad del municipio de Los Tojos;

en Castilla y León 
 Bárcena de la Abadía, localidad del municipio de Fabero, León;
 Bárcena del Bierzo (ex-Bárcena de Caudillo), localidad del municipio de Ponferrada, León;
 Bárcena del Río, localidad del municipio de Ponferrada, León, anegada por las aguas del Embalse de Bárcena (1950);
 Bárcena, localidad del Concejo de Bortedo, provincia de Burgos;
 Bárcena de Pienza, pedanía del municipio de Merindad de Montija, provincia de Burgos;
 Bárcena de Campos, municipio de la comarca de la Vega-Valdavia, Palencia;

en la Comunidad Valenciana 
 Casas de Bárcena, pedanía de Valencia;

Guatemala 
 Bárcena, localidad del Departamento de Guatemala;

Personas 
 Alonso de Bárcena, misionero español;
 Juan de la Bárcena, antiguo alcalde de Málaga;
 Manuel de la Bárcena, político mexicano;
 Domingo Bárcenas, jugador español de balonmano;
 Victorino Bárcenas, dirigente zapatista mexicano;
 Juan Antonio de Riaño y Bárcena, militar español;
 José María Roa Bárcena, escritor mexicano;
 Mariano de la Bárcena, botánico mexicano;
 Manuel de Sobral y Bárcena, religioso español;
 Rubén González Bárcena, bajista español.